Ефи́м Ио́сифович Левита́н (, Елисаветград, Херсонская губерния, Российская империя
— 21 сентября 2007, Волгоград, Россия) — советский . Заслуженный архитектор РСФСР. Лауреат Сталинской премии второй степени (1951).

Биография 
Е. И. Левитан  родился 18 (31 декабря) 1915 года в Елизаветграде (ныне Кропивницкий, Украина), куда его семья спешно переехала из города Сморгонь (ныне — районный центр Гродненской области Республики Беларусь). Отец, технолог кожевенного производства, в 1918 году перевозит семью ещё дальше от Первой мировой войны, в крупнейший центр кожевенной промышленности — село Богородское (ныне — город Богородск — районный центр Нижегородской области). В Богородске и его окрестностях проходят детство, отрочество и юность будущего архитектора. Здесь он окончил Среднюю школу № 1, а в возрасте неполных 15 лет начал работать чертежником на Шорно-седельной фабрике (ныне — ЗАО «Богородский швейно-галантерейный комбинат»). В 1934 году приехал к старшей сестре Софье в Москву, которая работала на строительстве здания Центросоюза (архитектор Ле Корбюзье). Софья советует младшему брату стать архитектором. Е. И. Левитан в 1935 г. поступает в МАРХИ, где среди его среди преподавателей были Александр Пастернак (брат поэта Бориса Пастернака) и Пантелеймон Голосов.

После окончания института в 1941 году Левитан направляется на работу строймастером в город Сталинск. (ныне Новокузнецк).

8 июня 1943 года вместе со строителями Сталинска Левитан прибыл на восстановление Сталинграда. Работал прорабом в «Спецстройтресте 1», восстанавливая жилые дома во «французских» поселках Красного Октября, руководил немецкими военнопленными, строившими финские домики в Вишневой Балке и родильный дом в Северном городке.

Впоследствии Ефим Левитан внёс значительный вклад в восстановление Сталинграда и придание ему послевоенного вида. В Волгограде и Волгоградской области насчитывается более ста объектов (вместе с памятниками и мемориальными досками), к созданию которых имеет отношение Е. И. Левитан. Из них одиннадцать с 1997 г. признаны памятниками истории и культуры Волгоградской области.

В частности, Левитаном выполнен проект планировки Площади Павших борцов со сквером и памятником на могиле Рубена Ибаррури, В. Г. Каменщикова и Х. Фаттяхутдинова, им спроектированы здание областной партийной школы (впоследствии — Волгоградский государственный медицинский университет), за проект которого он в 1951 году вместе с архитектором Симбирцевым удостоен Сталинской (Государственной) премии 2й степени. Член Союза архитекторов СССР с 1946 года.

Многие годы руководил одной из ведущих мастерских (№ 2) проектного института «Волгоградгражданпроект», организовывал и активно участвовал в проектировании и застройке южных районов города: Красноармейского, Кировского, Советского.

Е. И. Левитан умер 21 сентября 2007 года. Похоронен на Центральном (Димитриевском) кладбище Волгограда. Автор памятника на могиле (куда была перезахоронена супруга Е. И. Левитана Нина Михайловна) его ученик — В. А. Илышев.

Проекты 
Реставратор Сергей Сена разделяет творчество Левитана на три периода. Первый — «догенплановский», с 1943 по 1949 год, когда архитектор занимался восстановлением тех зданий, которые уцелели во время Сталинградской битвы (особняк Братьев Рысиных - Дом архитектора, бывшее училище им. Кулибина - кинотеатр «Победа», жилые дома в поселках Большая и Малая Франция). Второй — период центральных парадных ансамблей: улица Мира, площадь Павших Борцов, Главпочтамт, Аллея Героев. Третий период — 1960-е годы: Дворец пионеров, Дом политпросвещения, ансамбль Предмостной площади (арх. Г.И. Кривкина), жилые кварталы и микрорайоны Красноармейского района. Выйдя на пенсию в 1992 году Е. И. Левитан продолжал работать, курируя ряд объектов, среди которых выделяется кардиоцентр, построенный в конце 1990-х гг.

 
 Первый период
 Кинотеатр «Победа» — первый проект Левитана. В дореволюционном Царицыне было известно как училище имени Кулибина, было перестроено и переустроено по проекту Левитана.
 Дом архитекторов — отреставрировано царицынское здание — особняк братьев Рысиных
 жилые дома в посёлках завода «Красный Октябрь» Большая и Малая Франция

 
 Второй период
 Мемориальный сквер на площади Павших борцов
 памятник на могиле Рубена Ибаррури, В. Г. Каменщикова и Х. Фаттяхутдинова
 здание областной партийной школы (ныне — корпус Волгоградского государственного медицинского университета)
 Главпочтамт
 комплекс жилых домов по Аллее Героев
 комплекс жилых домов по улице Мира
 училище искусств
 ресторан «Маяк»

 Третий период
 Дворец пионеров
  Центральный универмаг (встройка со стороны пл. Павших Борцов)
 Дом политического просвещения
 Комплекс по обучению детей плаванию (у местных жителей известен как «морятник» в пойме реки Царицы. Не был достроен и находится в руинированном состоянии.

Награды и премии 
 орден «Знак Почёта»
 Медаль «За доблестный труд в Великую Отечественную войну»
 Золотая медаль ВДНХ
 заслуженный архитектор РСФСР
 Сталинская премия второй степени (1951) — «за архитектуру здания областной партийной школы в Сталинграде» (ныне медицинский университет), вместе с В. Н. Симбирцевым (заменена на Государственную)
 медаль Союза архитекторов РФ «За высокое зодческое мастерство»
 Почётный гражданин города-героя Волгограда (1999) — «за особые заслуги по созданию архитектурного облика города»

Память

Примечания

Ссылки 
 
 

 Berkovich, Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 3. Socialist Realism: 1933–1955. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2022. С. 89. .
Градостроители СССР
Почётные граждане Волгограда
Выпускники МАРХИ
Похороненные на Димитриевском кладбище (Волгоград)
Члены Союза архитекторов СССР
Архитекторы Российской Федерации